Алексе́й Ерофе́ев:
 Ерофеев, Алексей Васильевич (1923—1945) — лейтенант, Герой Советского Союза.
 Ерофеев, Алексей Дмитриевич (род. 1958) — российский журналист и краевед.